Адриана Малао () е чернокожа порнографска актриса и еротичен модел от Бразилия.

Биография 
Адриана Малао е родена на 14 юли 1992 година в Бразилия. През 2009 година се снима в еротичния сериал „Real Slut Party“. Дебютира като актриса в порнографската индустрия през 2013 г., когато е на 21-годишна възраст. Използва артистичните псевдоними Katiuska Malão и Terri Rowland. Снима се за порнографските студия – Bang Bros, Chris Streams Productions, Combat Zone, Devil's Film, Diabolic Video, Dogfart, Filly Films, Girl Co, Illicit Behavior, Josh Stone Productions, Mike Adriano Media, Mofos, Morally Corrupt, New Sensations, Porn.com и West Coast Productions.

Филмография 
Филмография на Адриана Малао:

Източници

Външни препратки 
 Welcome to Adriana Malao
 
 
 Адриана Малао в Adult Film Database
 Адриана Малао в DefineBabe.com

Порнографски актриси от Бразилия
Бисексуални